Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2003 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová et Leander Paes battent Anastasia Rodionova et Andy Ram en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Paola Suárez Mahesh Bhupathi||align=center||| Iroda Tulyaganova Nenad Zimonjić
|-
|2|| Lisa Raymond Mike Bryan||align=center|1/4 de finale|| Martina Navrátilová Leander Paes (5)
|-
|3|| Elena Likhovtseva Bob Bryan||align=center||| Anastasia Rodionova Andy Ram
|-
|4|| Svetlana Kuznetsova Todd Woodbridge||align=center|1/4 de finale|| Liezel Huber Leoš Friedl (10)
|-
|5||style=background-color:#CCCCFF| Martina Navrátilová Leander Paes||align=center|Victoire'''|| Anastasia Rodionova Andy Ram
|-
|6|| Cara Black Wayne Black||align=center||| Elena Bovina Scott Humphries
|-
|7|| Daniela Hantuchová Kevin Ullyett||align=center||| Milagros Sequera Jordan Kerr
|-
|8|| Rennae Stubbs Donald Johnson||align=center||| Alicia Molik Paul Hanley
|}

|-
|9|| Emmanuelle Gagliardi Chris Haggard||align=center||| Milagros Sequera Jordan Kerr
|-
|10|| Liezel Huber Leoš Friedl||align=center|1/2 finale|| Martina Navrátilová Leander Paes (5)
|-
|11|| Maja Matevžič Cyril Suk||align=center||| Elena Bovina Scott Humphries
|-
|12|| Barbara Schett Joshua Eagle||align=center||| Christina Wheeler Peter Luczak
|-
|13|| Janette Husárová Petr Pála||align=center||| Nana Miyagi Stephen Huss
|-
|14|| Petra Mandula Graydon Oliver||align=center||| Els Callens Robbie Koenig
|-
|15|| Nicole Pratt Pavel Vízner||align=center||| Lisa Raymond Mike Bryan (2)
|-
|16|| Tina Križan Mariano Hood||align=center||| Iroda Tulyaganova Nenad Zimonjić
|}

|-
|1|| Anne Keothavong Arvind Parmar||align=center||| Paola Suárez Mahesh Bhupathi (1)
|-
|2|| Helen Crook Oliver Freelove||align=center||| Elena Likhovtseva Bob Bryan (3)
|-
|3|| Lucie Ahl David Sherwood||align=center||| Anastasia Rodionova Andy Ram
|-
|4|| Amanda Janes Miles Maclagan||align=center||| Maja Matevžič Cyril Suk (11)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2003
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Tennis en Angleterre en 2003
Tennis en juin 2003
Tennis en juillet 2003